Tylinski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tylinski (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Richard Tylinski (* 1937), französischer Fußballspieler